Lista de futebolistas do Futebol Clube Paços de Ferreira.

Por temporada

2015-16
Atualizado em 26 de julho de 2016.

2016-17
Guarda-redes: 73 João Pinho, 86 Mário Felgueiras, 1 Rafael Defendi, 25 Yeerjieti Yeerzati
DEFESAS: 30 Filipe Ferreira, 33 Francisco Afonso, 14 Gêgê, 13 João Góis, 2 Marco Baixinho, 22 Miguel Vieira, 3 Monteiro, Pedro Marques, 19 Ricardo, Roger, 
Médios: 36 André Sousa, 20 Andrézinho, 6 Bruno Santos, 8 Christian, 26 Filipe Melo, 15 Mateus Silva, 10 Minhoca, 12 Pedrinho, 4 Romeu, 29 Vasco Rocha.
AVANÇADOS: 16 Barnes Osei, 9 Cicero, 11 Diego Medeiros, 23 Ivo Rodrigues, 28 Luiz Phellype, Rabiola, 91 Ricardo Valente, Tony Taylor, 7 Welthon
TREINADOR:Vasco Seabra

2017-18
(em breve)

Futebol Clube Paços de Ferreira